DLL est un sigle pouvant signifier :
 Direction du livre et de la lecture, une ancienne direction du ministère français de la Culture, devenue Service du Livre et de la Lecture ;
 Dynamic Link Library (en français bibliothèque de liens dynamiques), un ensemble de fonctions qui sont chargées en mémoire par un programme, au besoin, lors de son exécution ;
 .dll, une extension de nom de fichier utilisée par des fichiers contenant une Dynamic Link Library ;
 Delay-locked loop, un dispositif électronique permettant de changer la phase d'un signal d'horloge ;
 Dans la légende, album du groupe de rap français PNL.